Renville County är namnet på flera countyn i USA.

 Renville County, Minnesota
 Renville County, North Dakota